CEZ est un code qui peut faire référence à :
 , au Colorado, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

ČEZ est un nom propre qui peut faire réfécence à :
 ČEZ (où ČEZ signifie České Energetické Závody), un producteur d'électricité tchèque.

Code IATA des aéroports